Charles Gordon peut désigner :
 Charles Gordon (1833-1885), général britannique ;
 Charles Gordon (1726-1794), 4 comte d'Aboyne.
 Charles Gordon (1792-1863),  de Huntly, pair et homme politique écossais
 Charles Gordon (1847-1937),  de Huntly, homme politique écossais

Voir aussi 
 Charles Gordon-Lennox (1791-1860), 5e duc de Richmond et 5e duc de Lennox et 5e duc d'Aubigny
 Charles Gordon-Lennox (1818-1903), 6e duc de Richmond, 6e duc de Lennox et 1er duc de Gordon
 Charles Gordon-Lennox (1845-1928), 7e duc de Richmond et Lennox et 2e duc de Gordon
 Charles Gordon Curtis (1860-1953), un ingénieur américain, inventeur d’une turbine à vapeur